Elemental est un mot anglais signifiant « élémentaire, fondamental, ou lié aux éléments ». Il fait notamment référence à :

Musique

Groupe 

 , groupe croate de hip hop ;

Chanson 

 , chanson de  présent sur l'album  sorti le  ;

Album 

 , premier album de  sorti en 1985 ;
 , quatrième album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , second album du groupe américain  sorti le .

Cinéma 
 Elemental, film d'animation américain réalisé par Peter Sohn et dont la sortie est prévue en 2023.

Autres 

 « élémental », issu de l'anglais « elemental », est un mot désignant un élémentaire, une créature fantastique.
 Elemental, une entreprise.